Anthony West (ur. 17 lipca 1981 w Maryborough) – australijski motocyklista.

Kariera 
W przeszłości West zdobywał mistrzostwa kategorii 250cm3 i 125cm3 w dirt tracku, a jego przygoda z MMŚ rozpoczęła się od klasy 250 cm³ (1999), zajął wtedy 12. miejsce w klasyfikacji generalnej, rok później był 6. Przechodząc do 500 cm³ w 2001 zajął 18 lokatę, ostudziło to lekko jego zapał i już w 2003 powrócił do klasy 250 cm³ dosiadając motocykla Aprilii, zdołał zwyciężyć w jednym wyścigu i 4 razy stawał na podium, co dało mu pod koniec 7 lokatę wśród całej stawki zawodników.

W połowie kolejnego sezonu, Australijczyk postanowił przenieść się do królewskiej klasy zastępując Oliviera Jacque'a w teamie Kawasaki, po 11 wyścigach ukończył zmagania 15, kontynuował współpracę z Japończykami w 2008. Przerwa i rozbrat z MotoGP w 2009 poprzedziły jego powrót do tej elitarnej serii, kiedy to podpisał kontrakt na starty w Moto2, West miał trudne zadanie rozwijania ramy motocykla teamu MZ Racing. Jego wielkie doświadczenie w 2012 docenili Katarczycy z zespołu QMMF oferując mu posadę, tam Anthony korzystał z ramy Moriwaki, żeby później przerzucić się na Speed Up'a, to pomogło mu wywalczyć 2 razy miejsce w czołowej trójce.

Również 2013 rozpoczął, jako zawodnik QMMF, jednak po zakończeniu sezonu poinformowano, że West został zdyskwalifikowany i anulowano wszystkie jego wyniki począwszy od Grand Prix na torze Le Mans aż do października 2013. Sezon 2014 West zaczął z czystym kontem, natomiast drugą połowę sezonu miał dużo gorszą (wiele miejsc poza punktowanymi pozycjami). Kolejny sezon Amotocyklista z San Marino spędził w dwóch klasach: najpierw jeździł dla katarskiego QMMF Racing Team – w 13 wyścigach zgromadził 30 punktów i zajął 22. miejsce, natomiast w MotoGP brał udział w trzech ostatnich wyścigach sezonu: w Australii, Malezji i Walencji, jednakże tam nie poprawił swojej zdobyczy punktowej, zajmując niepunktowane miejsca powyżej dwudziestego.

Statystyki

Sezony

Klasy wyścigowe

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1981
Australijscy kierowcy MotoGP